Blecken von Schmeling ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Blecken von Schmeling (1866–1950), preußischer Generalmajor
 Hermann Blecken von Schmeling (1838–1906), preußischer Generalleutnant
 Karl Blecken von Schmeling (1832–1894), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Blecken von Schmeling (1796–1863), preußischer Generalmajor
 Hans-Henning Kausch-Blecken von Schmeling (1931–2019), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Wedig Kausch-Blecken von Schmeling (* 1934), deutscher Forstbeamter und Forstwissenschaftler